Puerto Rico hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Isla Puerto Rico, archipiélago del Mar Caribe sobre el cual se erige el estado de Puerto Rico.

Lugares
 Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos en el caribe;
 Puerto Rico (Misiones), localidad de la Argentina;
 Puerto Rico (Pando), localidad en el departamento de Pando, Bolivia;
 Puerto Rico (Santa Cruz), localidad en el departamento de Santa Cruz, Bolivia;
 Puerto Rico (Meta), localidad en el departamento del Meta, Colombia;
 Puerto Rico (Caquetá), localidad en el departamento del Caquetá, Colombia;
 Puerto Rico (Costa Rica), localidad de Costa Rica;
 Puerto Rico (Gran Canaria), localidad de España;
 Puerto Rico (Texas), localidad de Estados Unidos;

Deportes y juegos
 Puerto Rico (juego)
 Puerto Rico FC, equipo de fútbol de Puerto Rico extinto.